Nicolaas Beetsstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam-West, Amsterdam, Noord-Holland
Nicolaas Beetsstraat (Utrecht), een straat in centrum Utrecht, Utrecht